Altyngiowate (Altingiaceae) – rodzina drzew z rzędu skalnicowców. W zależności od ujęcia systematycznego obejmuje jeden lub trzy rodzaje występujące w Azji południowo-wschodniej, Azji Mniejszej i Ameryce Północnej.

Morfologia 
Drzewa o liściach skrętoległych, podzielonych na 3 klapy lub dłoniasto z drobnymi przylistkami. Kwiaty rozdzielnopłciowe, drobne, pozbawione okwiatu. Kwiaty męskie w główkowatych kwiatostanach, kwiaty żeńskie pojedyncze, w gronach lub poniżej kwiatów męskich.

Systematyka 
 Pozycja i podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina w obrębie skalnicowców należących do okrytonasiennych.

 Wykaz rodzajów
 Liquidambar L. – ambrowiec
 Altingia Noronha – altyngia
 Semiliquidambar Hung T. Chang
Z analiz molekularnych wynika, że zaliczane tu rośliny klasyfikowane powinny być raczej do jednego rodzaju Liquidambar. Gatunki z rodzajów Liquidambar i Altingia tworzą mieszańce. Ujęcie scalające współczesnych przedstawicieli rodziny w jeden rodzaj Liquidambar przyjęte jest m.in. w bazie Plants of the World online.

Przypisy 

Altingiaceae